«Day of Wrath» puede referirse a:

Cine 
 Day of Wrath ("Vredens Dag") (1943), película danesa dirigida por Carl Theodor Dreyer - traducida como "Dies irae".
 Day of Wrath (2006), película dirigida por Adrian Rudomin y protagonizada por Christopher Lambert - traducida como "El inquisidor" y "Días de inquisición".